Lambrichs est le patronyme de  :

 Georges Lambrichs, écrivain, critique et éditeur français;
 Louise Lambrichs, romancière et essayiste française;
 Marcel Lambrichs, architecte fonctionnaliste belge.